Malik kan avse:
 det arabiska ordet för kung, samt arabiska ordet för ledare

Al-Malik – ett av Guds 99 namn i islam
Malik – en gud som omnämns i Bibeln, se Molok
Malik (ängel) – en namngiven ängel inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna
 Malik (namn) – ett mansnamn och efternamn samt personer med namnet